
Termin -{Uay}- ima više značenja.

 Genetički kod za tirozin
 Vajob, majanska reč za san